Berecz István (1913–1979) válogatott labdarúgó
 Berecz István (1929) fizikus
 Berecz István (1987) koreográfus, Berecz András fia